Большая Лотва — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Большая Лотва — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Большая Лотва — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

См. также 
 Лотва